Plaistow kan syfta på:

 Plaistow, Bromley - i London Borough of Bromley, London, England
 Plaistow, New Hampshire - en kommun i Rockingham County i delstaten New Hampshire, USA
 Plaistow, Newham - i London Borough of Newham, London, England
 Plaistow, West Sussex - en ort och civil parish i West Sussex, England